Martigny ist der Familienname von:
 Alain de Martigny (* 1946), französischer Fußballspieler und -trainer
 Joseph Alexandre Martigny (1808–1880), französischer Archäologe

Martigny ist die Bezeichnung folgender Orte:
 in der Schweiz:
 Martigny, Stadt im Kanton Wallis
 Martigny-Bourg, ehemalige Gemeinde im Kanton Wallis
 Martigny-Combe, Gemeinde im Kanton Wallis
 Martigny-Croix, Bahnhaltestelle und Autobahnendpunkt in der Ortschaft La Croix in Martigny-Combe
 Martigny-Ville, ehemalige Gemeinde im Kanton Wallis
 Bezirk Martigny, Bezirk im Kanton Wallis

 in Frankreich:
 Martigny (Aisne), Gemeinde im Département Aisne
 Martigny (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Martigny (Seine-Maritime), Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Martigny-Courpierre, Gemeinde im Département Aisne
 Martigny-le-Comte, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Martigny-les-Bains, Gemeinde im Département Vosges
 Martigny-les-Gerbonvaux, Gemeinde im Département Vosges
 Martigny-sur-l’Ante, Gemeinde im Département Calvados
 Martigny (Haute-Savoie), Ortschaft in der Gemeinde Cranves-Sales im Département Haute-Savoie
 Martigny (Loir-et-Cher), Ortschaft im Département Loir-et-Cher 
 Martigny (Nièvre), Ortschaft im Département Nièvre
 Martigny (Vienne), Ortschaft im Département Vienne
 Saint-Germain-de-Martigny, Ortschaft im Département Orne 

 in Kanada:
 Martigny (Kanada), Ort

Siehe auch: Martiny, Martini